Kathedrale Maria Himmelfahrt (mit gewissen Abweichungen) steht für:
 Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Victoria), Malta
„Kathedrale Maria Himmelfahrt“, Frauenburger Dom, Frombork, Polen
 Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt (Chur), Schweiz
 Kathedrale Mariä Himmelfahrt, Rožňava, Slowakei
 Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale (Lwiw), Lemberg, Ukraine
 Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Kiew), Ukraine